Zbyněk Fišer bylo/je jméno a příjmení těchto osob:

 Zbyněk Fišer (1930–2007) – původní jméno básníka a filosofa Egona Bondyho
 Zbyněk Fišer (* 1959) – literární vědec a básník, docent FF MU, syn Egona Bondyho